Плотичья:

 Плотичья — река в Мурманской области, впадает в Белое море.
 Плотичья — река в Архангельской области, впадает в Лопозеро (бассейн Онеги).